US Open 2017 představoval 137. ročník čtvrtého a závěrečného grandslamového turnaje tenisové sezóny, jediného hraného na americkém kontinentu. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové newyorského Flushing Meadow, jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA v období od 28. srpna do 10. září 2017.

Turnaj byl součásti kalendáře profesionálních okruhů mužů ATP World Tour 2017 a žen WTA Tour 2017. Vítězové, vyjma soutěže smíšené čtyřhry, si do žebříčků připsali 2 000 bodů. V kvalifikacích dospělých, soutěžích juniorů, vozíčkářů a exhibicí byla zkoušena nová pravidla v rámci jejich reformy a možného nasazení na okruhy.

Obhájci vítězství v singlových soutěžích se stali čtvrtý hráč žebříčku Stan Wawrinka ze Švýcarska, který v srpnu 2017 předčasně ukončil sezónu pro zranění kolena a mezi ženami, německá světová šestka Angelique Kerberová, jíž v úvodním kole hladce vyřadila Japonka Naomi Ósakaová. Po turnaji tak Němka po dvou letech opustila elitní světovou desítku.

137. ročník

Pozadí 
137. ročník US Open se odehrával mezi 28. srpnem až 10. zářím 2017 v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, ležícím v parku Corona Flushing Meadows newyorské čtvrti Queens. Probíhal na tvrdém polymethylmethakrylátovém povrchu DecoTurf. První ročník turnaje se v tomto areálu uskutečnil v roce 1978. Jako jediný z událostí velké čtyřky uplatňoval tiebreak i v rozhodujících sadách zápasů.

Soutěže se konaly na 14 z celkového počtu 33 dvorců. Hlavním kurtem byl největší tenisový stadion světa Arthur Ashe Stadium s kapacitou 23 771 sedících diváků, opatřený zatahovací střechou. Dlouhodobě druhý největší dvorec Louis Armstrong Stadium podstoupil po ročníku 2016 demolici a pro sezónu 2017 jej nahradila provizorní aréna vedle parkovacího stanoviště B při centrálním kurtu. Do nové třetí arény Grandstand Stadium se vtěsnalo 8 125 sedících návštěvníků.

Grandslam zahrnoval soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patřily do nejvyšší kategorie Grade A. Singlové a deblové soutěže vozíčkářů, včetně kvadruplegiků, se po roční přestávce vrátily do programu v rámci vozíčkářské UNIQLO tour.

Konaly se také deblové události legend, do nichž nastoupilo osm mužů a osm žen, kteří v minulosti vyhráli grandslam.

Druhý rok v řadě měl grandslam tradiční délku 14 hracích dnů, se završením ve druhou neděli. Semifinále ženské dvouhry se odehrály ve čtvrtek 7. září od 19 hodin místního času. Semifinále mužského singlu pak večer 8. září po skončení finále mužské čtyřhry. V sobotu 9. září se uskutečnilo finále smíšené čtyřhry a po něm od 16 hodin zápas o titul v ženském singlu. Poslední hrací den v neděli 10. září došlo na finále ženské čtyřhry následované zakončením programu v podobě závěrečného duelu mužské dvouhry od 16 hodin.

Reforma pravidel 
V kvalifikacích dospělých, soutěžích juniorů, vozíčkářů a exhibicích byla testována upravená pravidla v rámci jejich možného nasazení na okruhy.

Od nástupu na dvorec byly pro los mincí určeny dvě minuty. Po pětiminutové rozehře měl podávající minutu na otevření zápasu. V jeho průběhu museli hráč výměnu rozehrát do 25 sekund, což bylo o pět sekund více než dle regulí Mezinárodní tenisové federace. Čas byl odpočítáván na světelné tabuli od okamžiku oznámení stavu rozhodčím. Koučování hráče bylo v průběhu zápasu přípustné, pokud trenér seděl v hráčově boxu a vyjma posunků mohl využít i mluvený projev, jestliže se tenista nacházel na straně dvorce shodné s boxem.

Pravidla povolovala průběh bez postihu koučování. Nestaly by se tak incidenty trenérského vedení během zápasů, které se týkaly Viktorie Azarenkové a Caroline Garciaové ve Wimbledonu 2017.

Mediální pokrytí 
Ve Spojených státech měl na vysílací práva potřetí exkluzivitu kanál ESPN, který zajišťoval živé přenosy z celé US Open Series. Jednalo se o jedenáctiletý kontrakt na období 2015–2026 v hodnotě 825 milionu dolarů. Stanice ESPN disponovala na americkém území právy na tři ze čtyř grandslamů kalendářního roku.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, který získal již svou šestnáctou grandslamovou trofej, třetí pak z US Open.

V ženské dvouhře triumfovala nenasazená Američanka Sloane Stephensová, která získala svůj první grandslamový titul pouhé dva měsíce po téměř rok dlouhé pauze zaviněné zraněním.

Mužskou čtyřhru vyhrál dvanáctý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové si po triumfu na Wimbledonu 2015 připsali druhou grandslamovou trofej z mužské čtyřhry.

Ženskou čtyřhru ovládla tchajwansko-švýcarská druhá nasazená dvojice Čan Jung-žan a Martina Hingisová. Připsaly si premiérovou společnou grandslamovou a celkovou sedmou trofej ze čtyřhry.

Smíšenou soutěž ovládla nejvýše nasazená švýcarsko-britská dvojice Martina Hingisová a Jamie Murray, pro které to byl druhý společný titul. V předchozí části sezóny triumfovali také ve Wimbledonu.

Galerie vítězů

Statistiky 
 Nejvíce es:  Kevin Anderson – 124 /  Madison Keysová – 37;
 Nejrychlejší podání:  Marius Copil – 141 mph /  Venus Williamsová – 121 mph;
 Nejvíce dvojchyb:  Paolo Lorenzi – 26 /  Venus Williamsová – 38;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Tim Smyczek – 54 ze 74 (73 %) /  Monica Niculescuová – 209 z 245 (85 %);
 Nejvíce vyhraných míčů po prvním podání:  Jo-Wilfried Tsonga – 85 ze 101 (84 %) /  Julia Görgesová – 99 ze 126 (79 %);
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu po prvním podání:  Rafael Nadal – 173 /  Sloane Stephensová – 144;
 Nejvíce vyhraných míčů po druhém podání:  Guido Pella – 56 z 86 (65 %) /  Risa Ozakiová – 27 z 39 (69 %);
 Nejvíce vyhraných míčů na returnu po druhém podání:  Rafael Nadal – 153 /  Venus Williamsová – 123;
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Rafael Nadal – 41 /  Sloane Stephensová – 34;
 Nejlepší procentuální úspěšnost proměňování brejkbolů:  Vasek Pospisil – 1 z 1 (100 %) /  Allie Kicková – 3 ze 3 (100 %);
 Nejdelší výměny:
 Nejdelší mužská výměna trvala 39 míčů a byla odehrána mezi Bornou Ćorićem a Alexandrem Zverevem ve druhém kole za stavu 3–6, 7–5, 3–3 a 40–40 z pohledu Čoriće.
 Nejdelší ženská výměna trvala 31 míčů a byla odehrána mezi Elinou Svitolinovou a Kateřinou Siniakovou v prvním kole za stavu 6–0, 6–6 a 3–6 z pohledu Svitolinové, která výměnu vyhrála.

Dotace turnaje 
Celkový základní rozpočet US Open 2017 činil 50 400 000 dolarů, což představovalo meziroční nárůst o 3,7 %. K danému datu se tak newyorský grandslam stal nejnákladnějším turnajem světa, s vyšší dotací než Wimbledon 2017.

Vítězové mužské a ženské dvouhry si připsali částku 3 700 000 dolarů. Také kvalifikační turnaj zaznamenal zvýšení dotace o 49,2 % na 2,9 milionu dolarů.

Poprvé od zřízení US Open Series v roce 2004 nebyly uděleny bonusy prvním třem hráčům pořadí dvouher, když došlo i ke zrušení klasifikace série.

{|class=wikitable style="text-align:center; font-size: 95%; white-space:nowrap;"
|-
!background:#ededed;"|'Soutěž
!style="width: 70px; |vítězové
!style="width: 70px; |finalisté
!style="width: 70px; |semifinalisté
!style="width: 70px; |čtvrtfinalisté
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px; |
!style="width: 70px;"|Q3
!style="width: 70px;"|Q2
!style="width: 70px;"|Q1
|-
| style="background:#ededed;" align=left|dvouhry 
|$3 700 000
|$1 825 000
|$920 000
|$470 000
|$253 625
|$144 000
|$86 000
|$50 000
|$16 350
|$10 900
|$5606
|-
| style="background:#ededed;" align=left|čtyřhry
|$675 000
|$340 000
|$160 000
|$82 000
|$44 000
|$26 500
|$16 500
|
|
|
|
|-
| style="background:#ededed;" align=left|mix
|$150 000
|$70 000
|$30 000
|$15 000
|$10 000
|$5 000
|
|
|
|
|
|-
|colspan=12 align=center|
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčku ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém tenista vypadl.

 Odhlášení tenisté 
 Muži 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráčů, kteří je nahradili v mužské dvouhře.  Federico Delbonis → nahradil jej  Alessandro Giannessi
  Novak Djoković → nahradil jej  Henri Laaksonen
  Dan Evans → nahradil jej  Ernests Gulbis
  Andy Murray → nahradil jej  Lukáš Lacko
  Kei Nišikori → nahradil jej  Thiago Monteiro
  Jošihito Nišioka → nahradil jej  Tennys Sandgren
  Milos Raonic → nahradil jej  Leonardo Mayer
  Stan Wawrinka → nahradil jej  Florian Mayer

 Ženy 

Úplný seznamÚplné složení odstoupivších a hráček, které je nahradily v ženské dvouhře.''
  Viktoria Azarenková → nahradila ji  Misa Egučiová
  Timea Bacsinszká → nahradila ji  Pauline Parmentierová
  Sara Erraniová → nahradila ji  Denisa Allertová
  Anna-Lena Friedsamová → nahradila ji  Ana Bogdanová
  Kristína Kučová → nahradila ji  Viktorija Golubicová
  Bethanie Matteková-Sandsová → nahradila ji  Ons Džabúrová
  Mandy Minellaová → nahradila ji  Julia Boserupová
  Jaroslava Švedovová → nahradila ji  Alison Van Uytvancková
  Laura Siegemundová → nahradila ji  Aljaksandra Sasnovičová
  Samantha Stosurová → nahradila ji  Annika Becková
  Serena Williamsová → nahradila ji  Richèl Hogenkampová

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Dvouhra vozíčkářů

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra vozíčkářů

Čtyřhra vozíčkářek

Dvouhra kvadruplegiků

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Mužské legendy

Ženské legendy

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a francouzského tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Francouzská federace je udělila Geoffreymu Blancaneauxovi a Amandine Hesseové. Australský svaz zvolil Alexe De Minaura a Arinu Rodionovvou. Poprvé od Australian Open 2016 se také na grandslamu představí pětinásobná šampionka z majorů a bývalá světová jednička Maria Šarapovová, jíž organizátoři udělili jednu z karet.

Smíšená čtyřhra 
  Kristie Ahnová /  Tennys Sandgren
  Amanda Anisimovová /  Christian Harrison
  Jennifer Bradyová /  Bjorn Fratangelo
  Louisa Chiricová /  Bradley Klahn
  Liezel Huberová /  Danny Thomas
  Sofia Keninová /  Michael Mmoh
  Jamie Loebová /  Mitchell Krueger
  Nicole Melicharová /  Jackson Withrow

Kvalifikanti 
Osmnáct mužů a šestnáct žen postoupilo do hlavních soutěží dvouher z kvalifikací probíhajících mezi 22.–25. srpnem 2017 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 US Open – oficiální stránky 

 
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017